Afkorting voor Basisregistratie Grootschalige Topografie
 De Be Good Tanyas, de Canadees folktrio
 Giframp Bhopal, of Bhopal-ramp
 Britain's Got Talent, een Britse reality / talent tv-show
 Diehl BGT Defence, de Duitse producent van raketten
 British Gas Trading, onderdeel van Centrica
 Bi, Gay, Trans, een alternatief voor LGBT
 Bloody Good Time, een videospel
 Bijbel in Gewone Taal, een bijbelvertaling